Янгикент — топоним

 Янгикент — средневековое городище в низовьях Сырдарьи
 Янгикент — село, Кайтагский район Дагестана
 Янгикент — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области